Enrico Ferri ist der Name folgender Personen:

* Enrico Ferri (Kriminologe) (1856–1929), italienischer Kriminologe und Politiker (PSI)
 Enrico Ferri (Politiker) (* 1942), italienischer Politiker (PSDI, FI, UDEUR)